Ронсева́ль (, , ) — перевал в Пиренеях на французско-испанской границе, расположенный между деревушкой Ронсесвальес (Испания) и городком Сен-Жан-Пье-де-Пор (Франция). 

Согласно легенде, в битве в Ронсевальском ущелье 15 августа 778 года погибли Роланд с другом Оливье, герои средневековой французской поэмы «Песнь о Роланде». На месте предполагаемой гибели находится могильная плита.

Со времён Средневековья Ронсевальское ущелье является важным пунктом паломнического маршрута по пути Святого Иакова, который ведёт в Сантьяго-де-Компостелу.

В честь Ронсевальского ущелья названа Ронсевальская земля () — северная половина яркой области Япета (спутника Сатурна), занимающая около трети всей его поверхности.

Галерея

Литература 
 

Пиренеи
Ущелья Испании
Ронсесвальес